SANE als Abkürzung steht für:

 Scanner Access Now Easy, freies Application Programming Interface (API) für den Zugriff auf bildgebende Geräte, z. B. Scanner
 Standard Apple Numerics Environment, das Gleitkommaberechnungs-Framework des klassischen Mac OS
 den ICAO-Code des Flughafens Santiago del Estero in Argentinien
 die System-Administration-and-Network-Engineering-Konferenz

Sane bezeichnet:

— zwei Flüsse in Frankreich:
 Sane-Vive (oder nur Sane), Nebenfluss der Seille im Burgund
 Sane-Morte, Nebenfluss der Sane-Vive

— in der Antike zwei Städte auf der griechischen Halbinsel Chalkidike:
 Stadt an der Westküste der Halbinsel Pallene, das heutige Sani (Kassandria)
 Stadt auf dem Isthmus der Halbinsel Athos, nahe dem heutigen Tripiti, siehe Ouranoupoli

Sane ist zudem der Familienname folgender Personen:

 Antoine Pascal Sane (* 1934), senegalesischer Diplomat
 Kairi Sane (* 1988), japanische Wrestlerin

Sané ist ein Familienname, zu Namensträger siehe dort.

Siehe auch:

 San
 Saane
 Sanne
 Zane

Abkürzung